Тетрахлороплатинат — неорганическое соединение, комплексный хлорид платины:

 Тетрахлороплатинат(II) аммония 
 Тетрахлороплатинат(II) водорода 
 Тетрахлороплатинат(II) калия